El Torneig de Canton 2014, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'11a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 20 de setembre de 2014 a Canton, Guangdong, Xina.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 

2014
WTA Tour 2014